Die Abkürzung ICPS steht für:
 Institut für Intelligente Cyber-Physische Systeme
 Interim Cryogenic Propulsion Stage, eine obere Stufe der Rakete Space Launch System
 International Carnivorous Plant Society
 International Centre for Policy Studies, eine Institution in Kiew für Politikforschung
 International Conference of Physics Students
 International Conference on the Physics of Semiconductors
 International Consortium for Polynucleotide Synthesis

Abkürzung